Alisa Coonen (1889–1974), Russisch actrice
 David Coonen (1989), Nederlands voetballer
 Jan Philip Coonen (1901–1968), Nederlands politicus
 Tony Coonen (1966), Belgisch ziekenfondsbestuurder